Suviranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1923-1999), administrateur finlandais
 (1923-2008), juge finlandais
 (1893-1967), économiste finlandais
Timo Suviranta (1930-1994), joueur finlandais de basket-ball

Toponymes 
  
 , maison d'Eero Järnefelt à Järvenpää

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois